Мохамед Али Камара (; ) — гвинейский футболист, защитник клуба «Янг Бойз» и сборной Гвинеи.

Клубная карьера 
Камара — воспитанник клубов «Хоройя» и «Хафия». В 2017 году Мохамед подписал контракт на 5 лет с израильской командой «Хапоэль» (Раанана). В матче против «Хапоэль Ирони» он дебютировал в чемпионате Израиля. 26 августа в поединке против «Бней Сахнин» Мохамед забил свой первый гол за «Хапоэль». Летом 2018 года Камара перешёл в швейцарский «Янг Бойз», подписав контракт на 4 года. 25 августа в матче против «Ксамакса» он дебютировал в швейцарской Суперлиге. В поединке против «Базеля» Мохамед забил свой первый гол за «Янг Бойз». В 2019 году Камара помог клубу выиграть чемпионат.

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Гвинеи Камара принял участие в молодёжном Кубке африканских наций в Замбии. На турнире он сыграл в матчах против команд Сенегала, ЮАР, Замбии, Египта и Мали. В поединке против малийцев Мохамед забил гол.

В том же году в составе Камара принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Кореи. На турнире он сыграл в матчах против команд Южной Кореи, Англии и Аргентины.

24 марта 2018 года в товарищеском матче против сборной Мавритании Камара дебютировал за сборную Гвинеи. В 2022 году Али принял участие в Кубке Африки 2021 в Камеруне. На турнире он сыграл в матчах против команд Малави, Сенегала, Зимбабве и Гамбии.

Достижения 
«Янг Бойз»
 Победитель швейцарской Суперлиги (3) — 2018/19, 2019/20, 2020/21
 Обладатель Кубка Швейцарии (1) — 2019/20

Примечания 

Футболисты Гвинеи
Игроки молодёжной сборной Гвинеи по футболу
Игроки сборной Гвинеи по футболу
Игроки ФК «Хапоэль» Раанана
Игроки ФК «Янг Бойз»